Зелёный Луг может означать:
 «Зелёный Луг» () — рассказ, написанный Говардом Лавкрафтом и Уинифред Джексон.
 Зелёный Луг — микрорайон Минска.
 «Зелёный Луг» — планируемая станция Зеленолужской линии Минского метрополитена.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Зелёный Луг — деревня в Логойском районе Минской области.

Казахстан
 Зелёный Луг — исчезнувшее село в Алакольском районе Алматинской области.

Россия
 Зелёный Луг — посёлок в Родинском районе Алтайского края.
 Зелёный Луг — посёлок в Бобровском районе Воронежской области.
 Зелёный Луг — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Зелёный Луг — посёлок в Канском районе Красноярского края.
 Зелёный Луг — деревня в Воловском районе Липецкой области.
 Зелёный Луг — посёлок в Баганском районе Новосибирской области.
 Зелёный Луг — посёлок в Питерском районе Саратовской области.
 Зелёный Луг — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Зелёный Луг — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.

Украина
 Зелёный Луг — село, Весёловском районе Запорожской области.
 Зелёный Луг — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Зелёный Луг — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Зелёный Луг — до 1947 г. название села Тимофеевка в Акимовском районе Запорожской области.

См. также 

 Зеленолугский